Турсунзаде () — місто республіканського підпорядкування в Таджикистані.
 Турсун-заде Мірзо — таджицький радянський поет, класик сучасної таджицької літератури.